
Die 46.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1995 in Eschenbach, Schweiz, ausgetragen.

Ergebnisse

Männer

Junioren

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1995
Radsportveranstaltung 1995
Radsportwettbewerb in der Schweiz
Sportveranstaltung in Eschenbach SG